ЦЗМ (значения)

 ЦЗМ — центральная заготовительная мастерская
 ЦЗМ — «Центр здоровой молодежи» (благотворительный фонд)